Sarna puede referirse a:

 La sarna o escabiosis, una enfermedad de la piel causada por un ácaro parásito.
 Varias enfermedades de la epidermis de la papa, visualmente semejantes a la anterior:
 Causada por la bacteria Streptomyces scabies, llamada también sarna común.
 Causada por el hongo Helminthosporium solani, llamada también  sarna plateada.
 Causada por el hongo Rhizoctonia solani, llamada también sarna negra o costra negra.
 Causada por el hongo Spongospora subterranea, llamada también sarna polvorienta o roña de la papa.
 Causada por el hongo Synchitrium endobioticum, llamada también sarna verrugosa, sarna negra o verruga.